Гливе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гливенко Валерій Іванович (1896/1897—1940) — український математик
 Гливенко Михайло Васильович (1888-?) — український архівіст
 Гливенко Володимир Леонтійович (1903—1967) — український графік, заслужений діяч мистецтв УРСР